«Хлопчики» — український радянський дитячий художній фільм 1959 року
 «Хлопчики» — радянський дитячій фільм 1971 року.
 «Хлопчики» — радянський художній фільм 1990 року.
 «Хлопчики» — голландський драматичний фільм 2014 року.
 «Хлопчики» — шведський драматичний фільм 2015 року.